Cowlishaw ist der Familienname folgender Personen:

 Michael F. Cowlishaw, britischer Informatiker
 William Harrison Cowlishaw (1869–1957), britischer Architekt